Binz, németországi település
Binz, németországi járműgyártó